Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 2008 () — 32-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Чехії з 26 грудня 2007 року по 5 січня 2008 року.

Топ-дивізіон

Арени

Попередній раунд 
Група А

Група В

Втішний раунд

Плей-оф 

Матч за 5 місце
  —  5:1

Бомбардири

Воротарі 
Пояснення: І = зіграних матчів, ЧНЛ = час проведений на льоду, КД = кидків разом,  ГП = пропущених шайб, КН = коефіцієнт надійності, ВКД = відбитих кидків, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути, ШХ = штрафні хвилини'''

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Стів Мейсон
Найкращий захисник:  Дрю Дауті
Найкращий нападник:  Віктор Тихонов
Найцінніший гравець:  Стів Мейсон
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Стів Мейсон
Захисники:  Дрю Дауті —  Віктор Гедман
Нападники:  Віктор Тихонов —  Джеймс ван Рімсдайк —  Патрік Берглунд

Дивізіон І

Група A 
Матчі відбулись 9-15 грудня у Бад Тельц (Німеччина).

Група В 
Матчі відбулись 12-18 грудня у Ризі (Латвія).

Дивізіон ІІ

Група A 
Матчі відбулись 9-15 грудня у Канацеї (Італія).

Група B  
Матчі відбулись 10-16 грудня у Таллінні (Естонія).

Дивізіон ІІІ 
Матчі відбулись 16-24 січня у Белграді (Сербія).

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
2007 у хокеї з шайбою
2008 у хокеї з шайбою
Грудень 2007
Січень 2008
Спорт у Ліберці
Хокей у Чехії
Спорт у Пардубицях